Чемпионат Нидерландов по футболу 1927/28 () — 40-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие пятьдесят команд из 28 городов, разбитые на пять групп — Восточную, Северную, Южную и две Западных.

Победитель восточной группы определился в дополнительном матче, в котором  обыграл  со счётом 2:1. В остальных группах первые места заняли: , НОАД, «Аякс» и «Фейеноорд».

Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого «Фейеноорд» из Роттердама во второй раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток 

1 Дополнительный матч: ЗАК — «Энсхеде»: 2:1.

Первый класс Север

Первый класс Юг

Первый класс Запад I 

2 Со следующего сезона в группе Запад II.

Первый класс Запад II 

3 Со следующего сезона в группе Запад I.

Финал чемпионата

См. также 
 Кубок Нидерландов по футболу 1927/1928

Источники 

Футбол в Европе в 1927 году
Футбол в Европе в 1928 году
Спорт в Нидерландах в 1927 году
Спорт в Нидерландах в 1928 году